Johann Friedrich Peter Dreves (1772 - 1816) foi um botânico  alemão .

Ligações externas
  

Botânicos da Alemanha